Soto en Cameros är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Soto en Cameros ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Soto en Cameros är huvudsakligen kuperad. Soto en Cameros ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Soto en Cameros. Runt Soto en Cameros är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lardero,  km norr om Soto en Cameros. I omgivningarna runt Soto en Cameros 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i La Rioja, Spanien